Le titre de polémarque est un grade militaire dans la Grèce antique.
 Polémarque est un riche métèque dont le meurtre par le régime tyrannique des Trente inspira à son frère Lysias le discours du Contre Ératosthène.